Neal může být:

příjmení
 viz Neal (příjmení)

křestní jméno
 Neal Asher (* 1961) – britský spisovatel science fiction
 Neal Broten (* 1959) – americký hokejový reprezentant
 Neal Cassady (1926–1968) – představitel beatnické generace
 Neal Marshall (* 1969) – kanadský rychlobruslař
 Neal Maupay (* 1996) – francouzský fotbalový útočník
 Neal Morse (* 1960) – americký multiinstrumentalista a skladatel progressive-rock hudby
 Neal Purvis (* 1961) – anglický scenárista
 Neal Schon (* 1954) – americký kytarista
 Neal Stephenson (* 1959) – americký spisovatel